BWU peut faire référence à :
  ;
 Barbados Workers' Union, une confédération syndicale de la Barbade.

Code IATA des aéroports